Джилсон, Джілсон - це прізвище. Відомі люди з прізвищем включають:

 Джойс Джилсон (1945-2004), американський оглядач, письменник, актриса та астролог.
 Віллард Роуз Джилсон (1890-1975), американський історик, академік і геолог.
 Джефф Джіллсон (англ. Jeff Jillson, нар. 24 липня 1980, Норт-Смітфілд) — американський хокеїст.